Die Grünen peut faire référence à :
 Die Grünen , parti politique vert allemand fondé en 1980.
 Bündnis 90/Die Grünen , parti politique vert allemand né de la fusion en 1993 de Bündnis 90 et des Verts.
 Die Grünen – Die Grüne Alternative , parti politique vert autrichien né en 1986 sous le nom Grüne Alternative ; il prend son nom actuel en 1995.